Юрий Алексеевич Донюшкин (; 27 января 1976, Симферополь, Крымская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник симферопольской «Таврии», где его тренерами были Владимир Туховский и Леонид Чернов.

Его первой профессиональной командой стал сакский «Фрунзенец», который выступал в Переходной лиге Украины. В сезоне 1993/94 «Фрунзенец» стал вторым и вышел во Вторую лигу Украины. В новом сезоне клуб сменил название и стал именоваться «Динамо». Первый сезон во Второй лиге завершился для сакской команды удачно, команда заняла четвёртое место. Всего за «Динамо» играл на протяжении двух с половиной лет и провёл в её составе более пятидесяти матчей.

Зимой 1996 года подписал контракт с симферопольской «Таврией». В чемпионате Украины дебютировал 28 марта 1996 года в домашней игре против донецкого «Шахтёра» (1:3). В «Таврии» Донюшкин стал игроком основного состава. В матче 12 октября 1997 года против полтавской «Ворсклы» Юрий получил травму колена, после чего не играл более чем полгода. Летом 2000 года футболистом интересовались российские клубы «Черноморец» и «Уралан». Сезон 2000/01 симферопольцы завершили на седьмом месте и получили право выступать в Кубке Интертото. Во втором раунде «Таврия» обыграла болгарский «Спартак» из Варны, а затем уступила французскому «Пари Сен-Жермен». Донюшкин принял участие во всех четырёх матчах еврокубков.

Всего за «Таврию» играл на протяжении девяти сезонов и провёл в её составе более ста пятидесяти матчей в чемпионате. В 2013 году журналист Гарринальд Немировский включил его в символическую сборную «Таврии» пятого десятилетия существования клуба

Зимой 2004 года Донюшкин был отдан в аренду во второлиговый «Севастополь». Летом 2004 года побывал на просмотре в ужгородском «Закарпатье», но в итоге подписал контракт с азербайджанским клубом «Туран» из Товуза. В игре против «Карвана» Юрий травмировал нос. Всего за «Туран» провёл двенадцать матчей в чемпионате за полгода. Зимой 2005 года был отправлен в аренду в сумский «Спартак», который выступал в Первой лиге Украины.

Летом 2005 года подписал контракт с новичком Первой лиги Украины — молодёжненской «Крымтеплицей». В команде провёл полгода и не являлся игроком основного состава. В ноябре 2005 года он был выставлен на трансфер. В сезоне 2006/07 стал игроком армянского «Титана» и вместе с командой стал бронзовым призёром Второй лиги, однако игроком основы не стал. Зимой 2008 года присоединился к другой крымской команде, «Феникс-Ильичёвец» из Калинино. За калининцев играл на протяжении года и в более чем двадцати матчах.

В декабре 2009 года в составе команды «Скворцово» стал победителем Кубка Крымтеплицы по мини-футболу. Зимой 2010 года был на просмотре в клубе «Форос» из чемпионата Крыма и принял участие в Кубке Крымтеплицы. Впоследствии стал выступать за «Гвардеец» из Гвардейского. Сезон 2010 года в чемпионате Крыма завершился для «Гвардейца» серебряными медалями. В ноябре 2010 года вместе с командой стал победителем Кубка мэра Симферополя. Спустя год «Гвардеец» впервые из крымских команд дошёл до финала любительского Кубка Украины и уступил в двухматчевом противостоянии «Буче» из Киевской области.

В 2013 году стал работать массажистом в симферопольской «Таврии». В мае 2014 года принял участие в турнире «Дружбы и победы» в составе ветеранов «Таврии».

С 2014 года является массажистом в симферопольском ТСК. С сезона 2018/19 работает администратором в клубе «Гвардеец» выступающим в Премьер лиге КФС.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо» Саки
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «ИгроСервис»
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Спартак» Сумы
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Титан» Армянск
Игроки ФК «Феникс-Ильичёвец»